Rivoli – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Rivoli Veronese – comune italiano in provincia di Verona
 Rivoli dei Marsi – frazione di Ortona dei Marsi, in provincia dell'Aquila
 Rivoli – frazione di Osoppo, in provincia di Udine
 Rivoli – stazione della Metropolitana di Parigi
 Rivoli – stazione della Metropolitana di Torino